Lista 261 gmin w departamencie Morbihan we Francji.

(CAL) Communauté d’agglomération of Pays de Lorient, utworzone w 2000.
(CAV) Communauté d’agglomération of Pays de Vannes, utworzone w 2001.
(CAB) Communauté d’agglomération of Côte du Pays Blanc, utworzone w 2003, the largest part of which is located in the Loara Atlantycka département.

Gminy we Francji